Рівер Плейт може значити:

Футбольні клуби 

 «Рівер Плейт» — футбольна секція аргентинського спортивного клубу
 «Рівер Плейт» — волейбольна секція аргентинського спортивного клубу
 «Рівер Плейт» (Асунсьйон) — парагвайський футбольний клуб
 Рівер Плейт (Монтевідео):
Клуб Атлетіко «Рівер Плейт» (Монтевідео) — сучасний уругвайський футбольний клуб
ФК «Рівер Плейт» (Монтевідео) — колишній аматорський уругвайський футбольний клуб, чотириразовий чемпіон Уругваю.
 Рівер Плейт Пуерто-Рико — пуерториканський футбольний клуб